Alto Nilo, primo tratto del fiume Nilo
 Alto Nilo, provincia storica del Sudan del Sud
 Alto Nilo, Stato del Sudan del Sud